Termenul Frunze se poate referi la:
 pluralul de la frunză
 Frunze, denumirea din perioada comunistă a orașului Bișkek, capitala Kîrgîzstanului
 Mihail Frunze, un general comunist
 orasul Frunze (in ucraineana Frunzivka) din regiunea Odesa, Ucraina